Сулгаччы () — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр Сулгачинского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на реке Тюэ, вблизи её впадения в р. Амга. Вокруг села десятки озёр, крупнейшее находится к северу — Улахан-Эбе.

Уличная сеть: ул. Д.Ефремова, ул. Лесная, ул. Михайлова-Харачааса, ул. Молодёжная, ул. Набережная, ул. Парковая.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 107 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Сулгачинский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 444 человек мужчин — 233, женщин — 211 (52,5 и 47,5 % соответственно).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 97 % от общей численности населения в 442 чел..
Манна Ким да олорбот.

Известные уроженцы и жители 
 Максимов, Христофор Трофимович  (1917—1980) — якутский советский актёр и композитор. Народный артист Якутской АССР.
 Иннокентий Паисиевич Михайлов (Харачаас) (1868—1927) — первый орденоносец Якутии. В селе названа его именем В 2018 году в селе был установлен новый памятник герою Гражданской Войны в Якутии

Инфраструктура 
животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

В 2018 открылось новое здание ветеринарного пункта

В 2019 году начато строительство ФАП, приведен высокоскоростной оптоволоконный интернет

Дом культуры, неполная средняя школа.

Транспорт 
Автодорога «Бетюн», от а/д «Амга» ()

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса